Benthonellania colombiana är en snäckart som först beskrevs av Alfred Sherwood Romer och Moore 1988.  Benthonellania colombiana ingår i släktet Benthonellania och familjen Rissoidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
colombiana